Ruthenen  bezeichnet

 Ruthenen, ein exonymischer und archaischer Begriff für Ostslawen, während des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit
 Ruthenen (Habsburgermonarchie), ein exonymischer und offizieller Begriff für Ostslawen in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
 Weißruthenen, ein exonymischer und archaischer Begriff für die Belarussen (Weißrussen)
 Karpatoruthenen, ein exonymischer und archaischer Begriff für die modernen Russinen

Siehe auch:
 Ruthenien (Begriffsklärung)
 Ruthenische Sprache (Begriffsklärung)